Lugowskoje () ist der Name von Orten in Russland:
 Lugowskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Lobitten, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Lugowskoje (Krasnojarsk), Dorf im Rajon Bolschaja Murta, Region Krasnojarsk
 Lugowskoje (Saratow), Dorf im Rajon Rownoje, Oblast Saratow